Duitsland:
Ottendorf (bij Kiel), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Ottendorf (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Ottendorf-Okrilla, een plaats in de deelstaat Saksen

Oostenrijk:
Ottendorf an der Rittschein, een gemeente in de deelstaat Stiermarken

Tsjechië:
Otovice (Duits: Ottendorf)

Polen:
 Radoniów (Duits: Ottendorf) een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië.